Бекињи може да се односи на:

 Бекињи (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Бекињи (Сома), насељено место у Француској, у департману Сома